Silmsi (Järva)
 Silmsi (Kõue)
 Silmsi (Kose)